Saxon bezeichnet: 
 Saxon VS, eine Gemeinde im Bezirk Martigny des Kantons Wallis in der Schweiz
 Saxon-Sion, eine Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle, Frankreich
 Saxon (Band), eine britische Heavy-Metal-Band
 Saxon (Software), ein XSL- und XQuery-Prozessor zur Transformation von XML-Dokumenten
 Saxon Motor Car Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Saxon (Fahrzeug), ein gepanzerter Mannschaftstransporter
 im Englischen das germanische Volk der Sachsen
 Saxonium, ein Begriff aus der Geologie

Saxon ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Saxon (Georgia)
 Saxon (Kalifornien)
 Saxon (Mississippi)
 Saxon (South Carolina)
 Saxon (Washington)
 Saxon (West Virginia)
 Saxon (Wisconsin), im Iron County
 Saxon (Town), Town(ship) im Iron County, Wisconsin

Saxon ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Saxon (1878–1921), deutscher Kraftsportler
 Charles Saxon (1920–1988), US-amerikanischer Cartoonist und Illustrator
 David S. Saxon (1920–2005), US-amerikanischer Physiker
 Edward Saxon (* 1956), US-amerikanischer Filmproduzent

 John Saxon (1935–2020), US-amerikanischer Schauspieler
 Kate Saxon, englische Theaterregisseurin und Fernsehregisseurin sowie Voice Director von Videospielen
 Mike Saxon (* 1962), US-amerikanischer Footballspieler
 Rolf Saxon (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler
 Sky Saxon (Richard Marsh; 1937–2009), US-amerikanischer Rock-'n'-Roll-Sänger